Contea di Webster o Webster County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Webster (Georgia)
 Contea di Webster (Iowa)
 Contea di Webster (Kentucky)
 Contea di Webster (Mississippi)
 Contea di Webster (Missouri)
 Contea di Webster (Nebraska)
 Contea di Webster (Virginia Occidentale)
 Parrocchia di Webster – in Louisiana la "parrocchia" è il corrispettivo della "contea"